Куринка:

 Куринка — река в Кировской области, приток Моломы
 Куринка — река в Гомельской области, приток Сожа